Drajna se poate referi la:

 Drajna Nouă, localitate în județul Călărași
 Drajna de Jos și Drajna de Sus, localități din Comuna Drajna, județul Prahova